|}
Die Nenlin-Eisenbahn (Kurzzeichen: 嫩林铁路; traditionelles Chinesisch: 嫩林鐵路; Pinyin: nènlín tiělù) von Nenjiang ins Große Hinggan-Gebirge, ist eine eingleisige, normalspurige Eisenbahn in Nordost-China zwischen der Stadt Nenjiang und dem Forstplatz Gulian, im Kreis Mohe. Sie ist auch als Nenjiang–Mohe-Eisenbahn oder Nenmo-Eisenbahn (嫩漠铁路) bekannt. Größere Städte entlang der Strecke sind Nenjiang, Jiagedaqi (Hauptort des Bezirkes) und Mohe (Sitz des nördlichsten Kreises von China).

Lage 
Beide Endbahnhöfe liegen in der Provinz Heilongjiang. Dazwischen überquert die Bahn das Große Hinggan-Gebirge in der Innere Mongolei Inneren Mongolei. Ein Großteil der Strecke verläuft durch den Großen Hinggan-Forstbezirk. Die Strecke hat eine Länge von 667 km.  Insgesamt verloren 156 Soldaten beim Bau ihr Leben. Sie wurden auf Ehrenfriedhöfen entlang der Strecke beigesetzt.

Im Süden beginnt die Bahnstrecke in Nenjiang am Ostufer des Nen Jiang. Nach der Überquerung des Flusses führt die Strecke nach Hulun Buir und von dort nach Norden, wo sie allmählich das Große Hinggan-Gebirge erklimmt. Sie folgt dem  Gan He bis Jiagedaqi. Dort biegt die Bahn nach Norden ab und führt bei Tayuan wieder in die Heilongjiang-Provinz.  Von Tahe führt sie nach Mohe und endet dann in Gulian, einer Stadt westlich von Mohe.

In Nenjiang gibt es einen Übergang zu den Bahnstrecken Fuyu–Nenjiang (Funen) und Nenjiang–Heishanbao. Heutzutage werden die Bahnstrecken Nenlin und Funen zusammen oft als Fuyu-West-Eisenbahn bzw. Fuxi-Eisenbahn (富西铁路) bezeichnet.

Geschichte 
Die Bahnstrecke wurde in vier Abschnitten von 1964 bis 1972 vom Pioniercorps der Volksbefreiungsarmee gebaut. Baubeginn war 1964. Der Abschnitt Jiagedaqi–Tahe wurde 1966 eröffnet, und im Jahr darauf wurde 1967 der Abschnitt Jiagedaqi–Nenjiang eröffnet. Der Abschnitt Tahe–Zhangling folgte 1968 und der nördlichste Abschnitt Tahe–Gulian wurde 1972 eröffnet.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Volksrepublik China